Загуменный:

 Загуменный, Александр Александрович (1843—1887) — русский медик, доктор медицины.
 Загуменный, Эдуард Владимирович (род. 1973) — российский футболист.